Michaił Michajłowicz Gierasimow − radziecki antropolog
 Michaił Nikanorowicz Gierasimow − radziecki generał
 Michaił Prokofiewicz Gierasimow − radziecki poeta